Vinjani su naselje/župa smještena istočno i sjeveroistočno od Imotskog. Nakon oslobođenja Imotskog od Turaka 1717. godine te Požarevačkim mirom 1718. godine područje župe podijeljeno je na tri dijela. Danas se dva takva naselja nalaze u Hrvatskoj:

 Donji Vinjani i
 Gornji Vinjani, 
 a u Bosni i Hercegovini, u imotskoj bekiji:

 Vinjani Posuški